Alligator — третий студийный альбом инди-рок группы The National, вышел 12 апреля 2005 года на лейбле Beggars Banquet. По всему миру было продано свыше 200 000 копий пластинки. Pitchfork Media поместила «Alligator» на 40 место в списке лучших альбомов 2000-х годов.

Песню «The Geese of Beverly Road» из этого альбома музыканты исполнили на свадьбе у своего продюсера Питера Кэтиса. Фотография этого выступления впоследствии стала обложкой следующей пластинки группы — «Boxer».

The National поддержали Барака Обаму в президентских выборах 2008 года. В июле этого же года группа выпустила и продавала футболки с портретом Обамы и надписью «Mr. November» — отсылка к последнему треку на альбоме и месяцу президентских выборов в США. Все вырученные средства были переданы в дар предвыборной кампании Обамы.

Список композиций

Синглы 
 «Abel» (14 марта 2005 года)
 CD-сингл: «Driver, Surprise Me» and «Keep It Upstairs»
 7" сингл: «Warm Singing Whores»
 Цифровое скачивание: «The Thrilling of Claire»
 «Secret Meeting» (29 августа 2005 года)
 Цифровое скачивание: «Secret Meeting» (Remix): «The Geese of Beverly Road» (Live)
 «Lit Up» (14 ноября 2005 года)
 CD-сингл: «Lit Up» (Remix): «You’ve Done It Again, Virginia»
 Цифровое скачивание: «Lit Up» (Remix): «You’ve Done It Again, Virginia» и «Lit Up» (Parisian Party Version)

Приглашённые музыканты 
 Ан Лин Бардин — виолончель
 Карин Бессер — вокал
 Натали Десснер — вокал
 Рэйчел Эллиотт — фагот
 Питер Кэтис — вокал
 Ник Ллойд — фортепиано, орган, клавишные
 Нейт Мартинес — гитара
 Падма Ньюсом — альт, скрипка, фортепиано, орган
 Сара Филлипс — кларнет

Примечания 

Альбомы The National
Альбомы Beggars Banquet Records